Olibrio può riferirsi ad alcuni personaggi della storia romana:
 Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio, console nel 379
 Flavio Anicio Ermogeniano Olibrio, console nel 395
 Anicio Olibrio, imperatore nel 472
 Flavio Olibrio, console nel 491
 Flavio Anicio Olibrio, console nel 526